

Geografia 
 Oe – demo dell'antica Attica

Sigle 
 Obsidian Entertainment – casa di sviluppo di videogiochi
 Orient Express – treno passeggeri a lunga distanza
 Outlook Express – client di posta elettronica
 Ossido di etilene – il più semplice composto eterociclico contenente ossigeno

Codici 
 OE – codice vettore IATA di Asia Overnight Express
 OE – codice ISO 3166-2:TL di Oecussi (Timor Est)

Persone 
 Kenzaburō Ōe - scrittore giapponese

Altro 
 OE – targa automobilistica di Olpe (Germania)
 Œ/œ
 œ - Fonetica, corrisponde alla Vocale anteriore semiaperta arrotondata.